

Onomastica
Zoilo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Zoilo (400-320 a.C.) – filosofo cinico
Zoilo (433-444) – prefetto del pretorio bizantino
Zoilo I (130 a.C.-120 a.C.) – sovrano del regno indo-greco
Zoilo II (55 a.C.-35 a.C.) – sovrano del regno indo-greco
Zoilo di Alessandria (541-551) – patriarca alessandrino
Annibale Zoilo (1537-1592) – compositore rinascimentale Roma
San Zoilo (morto nel 304) – martire di Cordova